Davis Cup 1998 beschrijft de 87e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.
Dit jaar doen de Nederlandse Antillen voor het eerst mee.

Zweden won voor de 7e keer de Davis Cup door in de finale Italië met 4-1 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

België haalde de kwartfinale en verzekerde zich hiermee van handhaving in de Wereldgroep.

Nederland 
Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland verloor in de eerste ronde van België maar won in de beslissingswedstrijd om degratie te voorkomen. Hiermee handhaafde Oranje zich in de Wereldgroep.

Nederlandse Antillen 
De Nederlandse Antillen debuteerden in de Davis Cup en kwamen daardoor uit in de laagste groep; de regionale groep 4.

Alle wedstrijden werden gewonnen en daardoor promoveerde het naar groep 3.